HMS Surprise peut faire référence à de nombreux navires de la Royal Navy, parfois orthographiés Surprize :

 , un navire de ligne de sixième rang avec 24 canons lancé en 1746 et vendu en 1770 ;
 , un autre navire de ligne de sixième rang avec 28 canons lancé en 1774 et vendu en 1783 ;
 , un sloop de 18 canons initialement nommé Bunker Hill, capturé en 1778 et vendu en 1783 ;
 , un cotre de 10 canons acheté en 1780 et vendu en 1786 ;
 , un cotre de 10 canons acquis en 1786 et vendu en 1792 ;
 , une corvette originellement française nommée Unité, capturée en 1796 et reclassée comme frégate, vendue en 1802 ;
 , une goélette de 10 canons capturée en 1799 et vendue en 1800 ;
 , une frégate de 38 canons tout d'abord nommée Jacobs, lancée en 1812, convertie en navire prison en 1822 et vendue en 1837 ;
 , une goélette de 2 canons basée sur les lacs canadiens, tout d'abord identifiée comme Tigress, capturée en 1814 ;
 , une canonnière lancée en 1856 et détruite en 1866 ;
 , lancé en 1885, renommé Alacrity en 1913 et vendu en 1919 ;
 , un yacht de luxe acquis à la Russie en 1918, renommé Surprise en 1920, vendu en 1923 mais retourné dans le service en 1939 avant de couler en 1942 ;
 , un destroyer de la classe M lancé en 1916 et coulé en 1917 ;
 , une frégate de la classe Bay lancée comme la Loch Carron, renommée Gerrans Bay en 1944 avant d'être à nouveau renommée Surprise avant d'être détruite en 1965.

HMS Surprise peut aussi faire référence à :

 HMS Surprise, une réplique de la frégate HMS Rose ;
 HMS Surprise, une série radiophonique britannique adaptée du roman de Patrick O'Brian La Surprise dont le titre original est HMS Surprise (en référence au vaisseau de 1796).

Surprise